Fossa (anatomia) - elemento anatómico
Fossa oceânica - fossas oceânicas
Fossa (construção) - espaço físico para armazenar detritos (ex: fossa séptica) oriundos de esgotos ou para enterrar defuntos
Fossa olímpica - modalidade de Tiro Esportivo
Fossa (animal) - carnívoro de Madagascar

Pessoas
Amalia Fossa - uma cantora lírica

Localidades
Fossa (Itália)

Desambiguação